San Cibrao puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas en España 
Sancibrao, parroquia del concello de Melide, provincia de La Coruña;
San Cibrao (Sancibrao), lugar de dicha parroquia;
San Cibrao (Noguerosa), lugar de la parroquia de Noguerosa, concello de Pontedeume, provincia de La Coruña;
San Cibrao de Barreiro, parroquia del concello de Antas de Ulla, provincia de Lugo;
San Cibrao (Veascós), lugar de la parroquia de Veascós, concello de Carballedo, provincia de Lugo;
San Cibrao de Montecubeiro, parroquia del concello de Castroverde, provincia de Lugo;
San Cibrao (Montecubeiro), lugar de dicha parroquia;
San Cibrao de Recesende, parroquia del concello de Castroverde, provincia de Lugo;
San Cibrao (Lieiro), lugar de la parroquia de Lieiro, concello de Cervo, provincia de Lugo;
San Cibrao da Pregación, parroquia del concello de Friol, provincia de Lugo;
San Cibrao (San Cibrao da Pregación), lugar de dicha parroquia;
San Cibrao (O Buriz), lugar de la parroquia de O Buriz, concello de Guitiriz, provincia de Lugo;
San Cibrao de Monte de Meda, parroquia del concello de Guntín, provincia de Lugo;
San Cibrao (San Cibrao de Monte de Meda), lugar de dicha parroquia;
San Cibrao da Vide, parroquia del concello de Monforte de Lemos, provincia de Lugo;
San Cibrao dos Ferreiros, parroquia del concello de Monterroso, provincia de Lugo;
San Cibrao de Pol, parroquia del concello de Monterroso, provincia de Lugo;
San Cibrao de Aspai, parroquia del concello de Outeiro de Rei, provincia de Lugo;
San Cibrao da Repostería, parroquia del concello de Palas de Rei, provincia de Lugo;
San Cibrao (San Cibrao da Repostería), lugar de dicha parroquia;
San Cibrao de Vilamelle, parroquia del concello de Pantón, provincia de Lugo;
San Cibrao (San Vicente de Gondrame), lugar de la parroquia de San Vicente de Gondrame, concello de O Páramo, provincia de Lugo;
San Cibrao de Nespereira, parroquia del concello de Portomarín, provincia de Lugo;
San Cibrao (Noche), lugar de la parroquia de Noche, concello de Vilalba, provincia de Lugo;
San Cibrao de Vieiro, parroquia del concello de Viveiro, provincia de Lugo;
San Cibrao (Francos), lugar de la parroquia de Francos, concello de Baralla, provincia de Lugo;
San Cibrao de Rouzós, parroquia del concello de Amoeiro, provincia de Orense;
San Cibrao de Lamamá, parroquia del concello de Baños de Molgas, provincia de Orense;
San Cibrao de Nocedo, parroquia del concello de Os Blancos, provincia de Orense;
San Cibrao de Carballino, parroquia del concello de Carballino, provincia de Orense;
San Cibrao (Acebedo), lugar de la parroquia de Acebedo, concello de Celanova, provincia de Orense;
San Cibrao (Oímbra), parroquia del concello de Oímbra, provincia de Orense;
San Cibrao (San Cibrao), lugar de dicha parroquia;
San Cibrao de Paderne, parroquia del concello de Paderne de Allariz, provincia de Orense;
San Cibrao de Covas, parroquia del concello de Pereiro de Aguiar, provincia de Orense;
San Cibrao de Armental, parroquia del concello de A Peroxa, provincia de Orense;
San Cibrao (San Cibrao de Armental), lugar de dicha parroquia;
San Cibrao de Las, parroquia del concello de San Amaro, provincia de Orense;
Castro de San Cibrao de Las, poblado castrense en los concellos de Punxín y San Amaro, provincia de Orense;
San Ciprián de Viñas, municipio de la provincia de Orense;
San Cibrao das Viñas (parroquia), parroquia de dicho concello;
San Cibrao das Viñas (San Cibrao das Viñas), lugar de dicha parroquia;
San Cibrao de Rubiais, parroquia del concello de Viana do Bolo, provincia de Orense;
San Cibrao (Viana do Bolo), parroquia del concello de Viana do Bolo, provincia de Orense;
San Cibrao (San Cibrao), lugar de dicha parroquia;
San Cibrao de Esperante, parroquia del concello de Agolada, provincia de Pontevedra;
San Cibrao (Esperante), lugar de dicha parroquia.